Dum dum, Dum Dum, Dum-Dum o Dumdum possono riferirsi a:

 Dumdum, municipalità dell'India
 Proiettile a espansione, nome proprio dei proiettili colloquialmente chiamati Dum-Dum o Dumdum dall'arsenale militare britannico della citata località in India dove erano prodotti
 Dum-Dum, album del 1988 dei Vaselines